Magor est un nom qui peut désigner :
 Magor, un personnage légendaire de la Maison de Hador, inventé par l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien ;
 Magor, un fromage italien composé de mascarpone et de gorgonzola, également appelé gormas.